Labhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Labhardt (1874–1949), Schweizer Gynäkologe und Geburtshelfer
 André Labhardt (1911–2003), Schweizer Klassischer Philologe
 Felix Labhardt (1923–2000), Schweizer Psychiater
Gertrud Labhardt (1916–2010), Schweizer Künstlerin
 Emanuel Labhardt (1810–1874), Schweizer Landschaftsmaler
 Jakob Labhardt (1881–1949), Schweizer Offizier
 Philipp Gottlieb Labhardt (1811–1874), Schweizer Politiker und Richter
 Robert Labhardt (* 1947), Schweizer Germanist und Historiker

Siehe auch:
 Labhart